Resistance peut désigner :

 Les résistances électriques.

Médias

Cinéma 
 Resistance, titre anglophone de Peloton d'exécution, film d'André Berthomieu sorti en 1945.
 Resistance, film australien de Hugh Keays-Byrne, sorti en 1992.
 Resistance, titre anglophone de Résistance, film de guerre de Todd Komarnicki sorti en 2003.
 Resistance, film multinational de Jonathan Jakubowicz, sorti en 2020.

Jeux vidéo
Resistance,  une série de jeux vidéo sortie sur PlayStation 3.
 Resistance: Fall of Man
 Resistance 2
 Resistance 3
 Resistance: Retribution
 Resistance: Burning Skies

Musique

Chanson 
 Resistance, est une chanson de Muse.

Albums 
 The Resistance, est un album du groupe Muse ;
 Resistance, est un album du groupe The Casualties, sorti en 2012 ;
 Resistance, est un mini-album de Mika Nakashima.

Voir aussi